Szwajcaria:
 Le Pâquier – miejscowość w gminie Val-de-Ruz, w kantonie Neuchâtel
 Le Pâquier – gmina w kantonie Fryburg, w okręgu Gruyère